Plan de gestion des données
 Principes généraux du droit français